GSI est un sigle qui peut correspondre à :

 Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH (en français, Centre de recherche sur les ions lourds) ;
 Garde Saint-Ivy Pontivy, un club de football de la ville de Pontivy ;
 Générale de service informatique ;
 Geological Survey of India ;
 GSI Musique (où GSI signifie Gestion Son Image);
 Groupement spécial d'intervention, une unité militaire mauritanienne ;
 Gear shift indicators, un équipement automobile d'aide à l'écoconduite obligatoire sur les véhicules neufs de l'UE depuis 2012.